Unimog 437 steht für folgende Fahrzeuge:

 Unimog 437.1, 1988 bis 2002
 Unimog 437.4, ab 2002